A Heszperia (Hesperia, Alkonyuló) nevet a görög mitológiában két nimfa is viseli.
Az egyik heszperisz, az aranyalmák őrzője, továbbá Héliosz kísérője, aki minden naplementekor a naplovakat és napszekeret az aranyhajóba segíti, hogy az isten az éj sötétjében keletre hajózhasson.
A másik Kebren  vízisten lánya – akibe Aiszakosz „halálosan” szerelmes lett, amint megpillantotta, ahogy a patakban haját mossa. Heszperia megpróbált elfutni, de menekülés közben egy kígyó megmarta.

Jelentése az antik korban: a Nyugatországa. A görögök így nevezték Itáliát. Később, a római korban Hispániát, illetve Etiópia nyugati részét értették rajta.

Érdekességek 
 Hesperia síkság található a Mars bolygón.
 Egy aszteroida neve Hesperia.

Források 
 Pauszaniasz Periégétész: Görögország leírása
 Walter Burkert: Greek Religion,  Harvard University Press, 1985.  
 Kerényi Károly: A görög mitológia, 1997. 

Görög mitológiai alakok
Nimfák